Sezon (2010) był 19. sezonem o mistrzostwo Armenii w piłce nożnej. Liga liczyła 8 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się w marcu 2011, a zakończyły się w listopadzie tego samego roku. Tytuł obroniła drużyna Piunik Erywań dla której było to już 12 zwycięstwo w tych rozgrywkach. Tytuł króla strzelców zdobył Marcos Pizzelli, który w barwach mistrzowskiego klubu strzelił 16 goli.

Drużyny

Stadiony w sezonie 2010

Tabela końcowa

Wyniki 
Rozgrywki odbyły się w systemie czterech rund. Każda z drużyn zagrała dwukrotnie z drużną przeciwną, dwa razy na własnym boisku, jak i dwa razy na wyjeździe. Łącznie poszczególne drużyny rozegrały po 28 meczów.

Najlepsi strzelcy 
Włącznie z meczami rozegranymi 14 listopada 2010; Źródło: ffa.am

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Armenia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)
 
 uefa.com

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii
2010 w Armenii